2. Division 1950/51 steht für:
 2. Division (Belgien) 1950/51 
 II. Division 1950/51